Slovo Asynchronie, asynchronní označuje stav, který není synchronizován. Obecně souvisí s pojmy jako

 asynchronní učení
 kolaborativní editace

V číslicových systémech a fyzické vrstvě komunikace slovo asynchronní označuje absenci hodinového signálu v protikladu k synchronním a plesiochronním systémům.

 asynchronní obvod
 asynchronní systém
 asynchronní komunikace
 asynchronní sériová komunikace
 asynchronní sériové rozhraní

V programování označují asynchronní události případ, kdy je kód vykonán mimo běh hlavní linie provádění programu. Asynchronní obsluha událostí umožňuje neblokujícím způsobem zpracovávat například akce uživatel (pohyb myši, kliknutí myší, stisknutí klávesy), zatímco zpracování hlavní linie vykonávání programu může nezávisle pokračovat.

 asynchronní I/O
 asynchronní API
 AJAX – asynchronní JavaScript a XML

Dorozumívání
Synchronizace